Hakimi ist der Familienname folgender Personen:

 Achraf Hakimi (* 1998), marokkanisch-spanischer Fußballspieler
 Diba Hakimi (* 1990), deutsche Sängerin
 Ebrahim Hakimi (1871–1959), iranischer Politiker, Premierminister Irans
 Fardin Hakimi (* 1995), afghanischer Fußballspieler
 Michael Hakimi (* 1968), deutscher Künstler und Professor für Freie Kunst an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg